Barraza bezeichnet:
 Barazza (Gattung), eine Gattung der Heuschrecken

Barraza ist der Familienname folgender Personen:
 Adriana Barraza (* 1956), mexikanische Schauspielerin und Fernsehregisseurin
 Juan Francisco Barraza (1935–1997), salvadorianer Fußballspieler
 Juana Barraza (* 1957), mexikanische Serienmörderin 
 Luis Martín Barraza Beltrán (* 1963), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Torreón
 Rafael Barraza Sánchez (1928–2020), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Mazatlán
 Tomas Barraza (1907–??), chilenischer Fechter

Siehe auch:
 Baraza